Кубок Казахстана по футболу 2005 года — 14-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 40 клубов.

Финальный матч состоялся 11 ноября 2005 года в Шымкенте на стадионе имени Кажимукана.

Победителем Кубка стал астанинский «Женис», обыгравший в финале алма-атинский «Кайрат-Алматы КТЖ».

Лучшим бомбардиром розыгрыша стал игрок «Тараза» Владимир Гуртуев.

«Женис» не смог принять участие в Кубке УЕФА, его место занял финалист - «Кайрат-Алматы КТЖ».

1/32 финала 
Матчи состоялись с 15 апреля по 18 апреля 2005 года.

1/16 финала 
Матчи состоялись 26 апреля 2005 года.

1/8 финала 
Матчи состоялись 3 мая 2005 года.

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 17 мая, ответные — 21 июня 2005 года.

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 6 июля, ответные — 3 августа 2005 года.

Финал

Примечания